Кари К. Јојнер Вајт (; 18. новембар 1874. или 1889 — Палатка, 14. фебруар 1991) била је Американка која је можда једна од најстаријих људи у историји. Због недостатка доказа, не зна се да ли је рођена 1874. или 1889. године. Ако је рођена 1874. године, онда је неко време била најстарија жива особа на свету па и најстарија особа икад све до времена Жане Калмент. Много година се веровало како је она стварно најстарија особа на свету, но откривени су подаци који би могли потврдити да је она заправо рођена 1889. што би значило да је умрла у доби од 101 године. Чак је и Гинисова књига рекорда неко време њену доб потврђивала и њу сматрала најстаријом особом на свету, но када је отривена могућност да је 15 година млађа, ту тврдњу су повукли. Умрла је од упале плућа, 14. фебруара 1991. године.

Референце 

Рођени 1874.
Умрли 1991.
Стогодишњаци 
Суперстогодишњаци